Jméno a příjmení Pavel Khek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Pavel Khek (* 1958) – český vzpěrač, olympionik
Pavel Khek (* 1978) – český divadelní režisér, manžel Veroniky Khek Kubařové